An Adventure in the Autumn Woods é um curta-metragem mudo norte-americano de 1913, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Mae Marsh
W. Chrystie Miller
Lionel Barrymore
Walter Miller
Alfred Paget
Frank Opperman
Charles Hill Mailes
Harry Carey
Adolph Lestina
Walter P. Lewis
Joseph McDermott

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes de drama da década de 1910